Порзингис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Порзингис, Кристапс (род. 1995) — латвийский профессиональный баскетболист, играет на позиции тяжёлого форварда.
 Порзингис, Янис (род. 1982) — латвийский профессиональный баскетболист, играет на позиции лёгкого форварда.